Biografies:
 Dionisi el Jove o Dionís el Jove (c. 396 - c. 342 aC), tirà de Siracusa.
 Dionisi Àtic (Pèrgam, s. I - II aC), retòric grecoromà
 Dionisi Cassi, romà d'Utica que va viure vers el 40 aC.
 Dionisi Cató, escriptor de l'antiga Roma.
 Dionisi Garcia i Guillamon (Puertomingalvo, província de Terol, 1946), sindicalista i polític català 
 Dionisi de Sinope, poeta còmic atenenc de la comèdia mitjana.
 Dionisi Trax o Dionís Trax, gramàtic grec de l'època hel·lenística.
 Antíoc VI Dionisi, rei selèucida (145 - 140 aC).
 Eli Dionisi, retòric grec d'Halicarnàs (segle II).
 Sal·lusti Dionisi, metge grecoromà esmentat per Plini el Vell, que va viure vers el segle I.
 Papiri Dionisi, prefecte de l'annona sota Còmmode (s. II).
 Geografia: Sent Dionisi, municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló.